Little Creek (englisch für „kleiner Priel, Wasserlauf“) steht für:
 Little Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River im Northern Territory, Australien

Orte in den USA:
 Little Creek (Delaware), Dorf im Kent County
 Little Creek (Louisiana)
 Little Creek (Mississippi)
 Little Creek (North Carolina)
 Little Creek (Tennessee)
 Little Creek (Virginia)

Siehe auch:
 Creek (Begriffsklärung)